Савва Милков Мирков (; 15 июня 1850, Беброво — 9 августа 1927, София) — болгарский военный врач, волонтер, офицер, полковник. Один из основателей военной медицины в Болгарии. Член болгарского литературного общества.

Биография 

Родился 15 июня 1850 в селе Беброво. Окончил Духовную семинарию в Киеве (1871) и медицинский факультет Московского университета (1876). Он начал медицинскую практику полевого врача в Орловской губернии (1876).

Участвовал как доброволец в Сербско-турецкой войне (1876). Во время Русско-турецкой войны (1877-1878) был врачом Второго Ополченского батальона Болгарского ополчения.

Во время Сербско-болгарской войны (1885) был главным врачом Болгарской армии (1882–1891). Поддержал включение Болгарии в международную организацию Красный Крест. Член Медицинского совета (1883–1884).

С 1898 — член Болгарского литературного общества. Председатель Естественно-математического отделения Болгарской академии наук (1926-1927). Член Союза болгарских ученых, писателей и художников.

Источники 

 Освободителната война 1877-1878, С., 1986, с.106

Врачи Болгарии
Академики Болгарской академии наук